Wapen van Hasselt (België)
 Wapen van Hasselt (bisdom)
 Wapen van Hasselt (Overijssel)